

Prénom 

 Vaast d'Arras (mort en 540), dit saint Vaast, est un évêque de la Gaule franque ;
 Vaast Barthélemy Henry (1797-1884), communément appelé l'Abbé Henry est un prêtre catholique français ;
 Vaast Van Bulck (1903-1966), est un jésuite, missionnaire, ethnologue et linguiste belge.

Patronyme 

 Dominique Vaast (1959-) est un footballeur français ;
 Ernest Vaast (1922-2011) est un footballeur français.

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom